B 54 steht für:
 die Bundesstraße 54 in Deutschland
 die Wechsel Straße in Österreich
 Tonbandgerät des Herstellers Tesla a.s.

B54